Onderdistrict in Indonesië
 Sukamulia (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Oost-Lombok in de provincie West-Nusa Tenggara
Plaats in Indonesië
 Sukamulia (Darul Makmur), een plaats in het bestuurlijke gebied Nagan Raya in de provincie Atjeh
 Sukamulia (Pagar Merbau), een plaats in het bestuurlijke gebied Deli Serdang in de provincie Noord-Sumatra
 Sukamulia (Sukamulia), een plaats in het bestuurlijke gebied Oost-Lombok in de provincie West-Nusa Tenggara
 Sukamulia (Tanjung Lubuk), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ilir in de provincie Zuid-Sumatra

Zie ook 
 Suka Mulia (doorverwijspagina)